Insula, mot llatí que significa 'illa'. També feia referència a les illes de cases en què es dividien les ciutats i als edificis de pisos per a la gent humil (vegeu insula).
 Anatomia: L'ínsula o el lòbul de l'ínsula és una estructura del cervell humà.
 Arquitectura: Una insula era un edifici de pisos a l'antiga Roma.
 Literatura: Ínsula Barataria, l'illa inexistent que Don Quixot promet a Sancho Panza com a compensació per la seva ajuda.